TW peut faire référence à :
 Taïwan,
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2,
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 térawatt, soit 1012 watt,
 température humide, température qu'un air chargé en humidité atteindrait si on y évaporait le plus possible d'eau liquide de cet air,
 un trigger warning, avertissement signalant la présence d'un contenu pouvant potentiellement rappeler un traumatisme vécu,
 Torchwood, série télévisée britannique,
 Teen Wolf, série télévisée américaine.